Olcit steht für:
 Oltcit S.A., einen ehemaligen rumänischen Automobilhersteller
 Oltcit, eine ehemalige rumänische Automarke, die von zwei Herstellern nacheinander produziert wurde